Го́рби:
 Горби, Сара (настоящая фамилия Горбач, 1900—1980) — французская эстрадная певица (контральто), шансонье.
 Горби () — прозвище М. С. Горбачёва.
 «Горби-дрим» — книга журналиста Олега Кашина о Михаиле Горбачёве.

См. также 
 Горбы
 Горб (значения)
 Горбах
 Горбов